

Geografia
 Baciu – comune della Romania ubicato nel distretto di Cluj

Persone
 Cătălin Baciu – cestista rumeno
 Eugen Baciu – calciatore rumeno
 Ion Baciu – ex lottatore rumeno